Call of Duty серијал
 Call of Duty
 United Offensive
 Call of Duty 2
 Call of Duty 3
 Modern Warfare
 World at War
 Final Fronts
 Modern Warfare 2
 Black Ops
 Modern Warfare 3
 Black Ops II